Ке́мбриджский университе́т (, ) — государственный (публичный) университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире. 

Официальный статус университета — привилегированное благотворительное учреждение (exempt charity). Финансирование складывается из государственного образовательного гранта (Higher Education Funding Council), студенческих/аспирантских денежных взносов, пожертвований благотворительных фондов, дохода издательства Cambridge University Press, грантов группы «Рассел» и некоторых других источников. В финансовом году, закончившемся 31 июля 2019 года, общий доход центрального университета без учёта колледжей составил 2,192 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 592,4 миллиона фунтов стерлингов были получены от исследовательских грантов и контрактов. В конце того же финансового года центральный университет и колледжи вместе обладали совокупным капиталом в размере более 7,1 миллиарда фунтов стерлингов, а общие консолидированные чистые активы (исключая «нематериальные» исторические активы) превышали 12,5 миллиарда фунтов стерлингов. Кембридж — самый богатый университет Соединенного Королевства как по размеру эндаумента, так и по совокупным активам. Он является членом многочисленных ассоциаций и входит в «золотой треугольник» английских университетов.

Кембридж дал образование многим известным выпускникам, включая выдающихся математиков, учёных, политиков, юристов, философов, писателей, актёров, монархов и других глав государств. По состоянию на октябрь 2020 года 121 лауреат Нобелевской премии, 11 обладателей медали Филдса, 7 лауреатов премии Тьюринга и 14 премьер-министров Великобритании были связаны с Кембриджем в качестве студентов, выпускников, преподавателей или научных сотрудников. Выпускники университета завоевали 194 олимпийских медали.

Общие сведения

История 

Согласно летописям, университет был образован в 1209 году ассоциацией учёных, покинувших город Оксфорд из-за того, что оксфордский студент убил жительницу города.
По другим сведениям, он возник как результат просветительской программы монашеских орденов средневековья. В 1214 году были составлены формальные университетские правила. По ним назначался ректор и утверждалась программа с экзаменами в конце. Главным отличием университетов от монастырей было обучение наукам, философии, логике, математике.

В 1249 и 1260 гг. произошли жестокие столкновения между жителями г. Кембридж и университетским сословием. Несмотря на репрессии со стороны короля в отношении горожан, часть учёных не чувствовала себя в безопасности после погромов и бежала в Нортгемптон, где в 1261—1265 гг. недолгое время существовал Нортгемптонский университет.

Первый из кембриджских колледжей, Питерхаус, в 1284 году основал , епископ города Или. В 1318 году папа Иоанн XXII присвоил Кембриджу статус официального университета католической церкви (studium generale). На протяжении большей части своей истории являлся, в первую очередь, религиозным учебным заведением. Члены  были обязаны принимать духовный сан, вплоть до 1871 года.

Структура 

Административно Кембриджский университет представляет собой конфедерацию колледжей (всего 31). У каждого колледжа своя недвижимость, библиотека, общежитие для студентов, (протестантская) церковь (chapel) с обязательным хором и органом и т. д. Жизнь и работа колледжей регулируется их собственными уставами и правилами (например, гендерные и возрастные ограничения для абитуриентов). Каждый колледж имеет своих представителей в совете университета. Вместе с тем студенты любого колледжа могут пользоваться общими подразделениями университета, среди которых знаменитая Кембриджская университетская библиотека, Кембриджская обсерватория, Кавендишская лаборатория.

Учебная и научная работа студентов и аспирантов организована в шести так называемых «школах» университета. Каждая «школа» административно — это тематическая (проблемная) группа из нескольких факультетов (совокупность кафедр), научно-исследовательских институтов, лабораторий и т. п.:
 Arts and Humanities (гуманитарные науки)
 Faculty of Architecture and History of Art (архитектура и искусствоведение)
 Faculty of Asian and Middle Eastern Studies (востоковедение)
 Faculty of Classics (латынь, древнегреческий)
 Faculty of Divinity (теология)
 Faculty of English (английский язык)
 Faculty of Modern and Medieval Languages (современные и средневековые языки)
 Faculty of Music (музыковедение, фольклористика, история исполнительства)
 Faculty of Philosophy (философия)
 Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (НИИ гуманитарного знания)
 The Language Centre (НИИ языкознания)
 Humanities and Social Sciences (общественные науки)
 Faculty of Human, Social and Political Science (социология, политология)
 Faculty of Economics (экономика)
 Faculty of Education (педагогика)
 Faculty of History (история)
 Department of History and Philosophy of Science (кафедра истории науки и философии)
 Faculty of Law (юриспруденция)
 Institute of Criminology (НИИ криминологии)
 Department of Land Economy (кафедра народного хозяйства и экологии)
 Biological Sciences (биологические науки)
 Physical Sciences (естествознание)
 Clinical Medicine (клиническая медицина)
 Technology (техника и технология)

Ординарные преподаватели (не «почасовики») в «школах» одновременно являются действительными членами (fellows) какого-либо из колледжей.

Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов — по этому показателю он занимает первое место среди высших учебных заведений мира.

Курсы и предметы 
В Кембриджском университете обучение ведётся по 28 курсам, которые включают в себя следующие предметы:

 Англосаксы, скандинавы, кельты
 Архитектура
 Азия и Ближний Восток
 Классика (древняя Греция и древний Рим)
 Экономика
 Английский
 География
 История
 История искусств
 Археология
 Биологическая антропология
 Политика и международные отношения
 Социальная антропология
 Социология
 Сельскохозяйственная экономика
 Право
 Лингвистика

 Менеджмент
 Современные и средневековые языки (французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и русский языки)
 Музыковедение (история и теория), композиция
 Философия
 Теология и религиоведение
 Химическая инженерия
 Компьютерные науки
 Инженерия
 Технология машиностроения
 Математика
 Медицина
 Астрофизика
 Биохимия
 Биологические и биомедицинские науки

 Химия
 Генетика
 Геология
 Материаловедение
 Неврология
 Патология
 Фармакология
 Естествознание
 Физика
 Физиология, развитие и нейронауки
 Ботаника
 Психология
 Системная биология
 Зоология
 Психология и поведенческие науки
 Ветеринария

Колледжи 

С 1979 года Кембриджский университет насчитывает 31 колледж, которые неофициально делятся на 16 «старых» (с датой основания между 1284 и 1596 годами) и 15 «новых» (основанных между 1800 и 1979 годами).

Три колледжа принимают только женщин (Ньюнхэм, Люси Кавендиш и Мюррей Эдвардс). Остальные 28 колледжей — смешанные.

Два колледжа принимают только аспирантов () (Клэр Холл и Дарвин). 4 колледжа принимают преимущественно взрослых студентов (старше 21 года) или аспирантов (graduate, postgraduate) (Мюррей Эдвардс, Люси Кавендиш, Святого Эдмунда и Вулфсон). Остальные 25 колледжей принимают как студентов (undergraduate), так и аспирантов.

В Кембридже есть теологические колледжи: Вестминстерский колледж и Ридли Холл, связанные с университетом через .

Список колледжей (в порядке их «возраста», от старейшего к новейшему):
 Питерхаус (), 1284
 Клэр-колледж (), 1326
 Пемброк-колледж (), 1347
 Колледж Гонвил и Киз (), 1348
 Тринити Холл (), 1350
 Колледж Корпус-Кристи (), 1352
 Колледж Магдалины (), 1428
 Королевский колледж (), 1441
 Куинз-колледж (), 1448
 Колледж Святой Екатерины (), 1473
 Джизус-колледж (), 1496
 Колледж Христа (), 1505
 Колледж Святого Иоанна (), 1511
 Тринити-колледж (), 1546
 Эммануил-колледж (), 1584
 Сидни-Сассекс-колледж (), 1596
 Даунинг-колледж (), 1800
 Гёртон-колледж (), 1869
 Фицуильям-колледж (), 1869
 Ньюнэм-колледж (), 1871
 Селвин-колледж (), 1882
 Хьюз Холл (), 1885
 Колледж Святого Эдмунда (), 1896
 Колледж Мюррей Эдвардс (), 1954
 Колледж Черчилля (), 1958
 Колледж Дарвина (), 1964
 Колледж Вулфсона (), 1965
 Колледж Люси Кавендиш (), 1965
 Клэр Холл (), 1966
 Хомертон-колледж (), 1976
 Колледж Робинсона (), 1977

Спорт 
Университет знаменит своими прочными многолетними традициями в гребле, особенно знаменитые гонки за первенство против Оксфорда. Также примечательны успехи в других видах спорта: крикете, регби, шахматах и блошках.

Стоимость обучения  
В 2011—2012 учебном году стоимость обучения для иностранных студентов составляла £11829 для предметов 1-й и 2-й групп (археология и антропология, экономика, педагогика, право, лингвистика, математика, политология, психология и другие), £15480 — для предметов 3-й группы (архитектура, география, музыка), £18000 — для предметов 4-й группы (инженерия, информатика, менеджмент и другие), £28632 — для предметов 5 группы (медицина и ветеринария).
Также необходимо учитывать, что раз в год необходимо оплачивать университетский сбор (College fees) — от £4400 до £5800. Прожиточный минимум для иностранных студентов составляет около £8000 в год.

Существуют гранты для иностранных студентов, которые частично покрывают стоимость обучения или сборы колледжа. Информацию о них может предоставить администрация университета (Cambridge Admissions Office) или представитель администрации в том колледже, куда поступает кандидат. Гораздо большее количество грантов предлагается магистрантам и аспирантам.

В 2019 году стало известно, что британский миллиардер, выпускник Дэвид Хардинг пожертвовал рекордные 100 миллионов фунтов стерлингов для привлечения талантливых студентов со всего мира.

См. также 
 Список старейших университетов
 Кембриджская обсерватория
 Кембриджская бизнес-школа
 Кавендишская лаборатория
 Школа Пифагора
 Трайпос
 Оксфордский университет
 Оксбридж
 Оксфорд — Кембридж (традиционная лодочная регата)
 Кембриджская пятёрка

Примечания

Литература 
 
  «Пять лет в английском университете» / пер. Юлии Глек

Ссылки 
 University of Cambridge official website
 Cambridge University Students' Union

Университеты Англии